Howland – niezamieszkana wyspa na Oceanie Spokojnym

Miejscowości w USA:
 Howland – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Howland – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
Gminy w USA:
 Howland (ang. Howland Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Howland (ang. Howland Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Trumbull